|-
| (49201) 1998 SH110||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49202) 1998 SE111||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49203) 1998 SW115||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49204) 1998 SR116||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49205) 1998 SZ117||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49206) 1998 SR118||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49207) 1998 SV118||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49208) 1998 SB119||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49209) 1998 SN119||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49210) 1998 ST119||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49211) 1998 SX119||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49212) 1998 SM121||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49213) 1998 SW122||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49214) 1998 SJ123||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49215) 1998 SE124||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49216) 1998 SH124||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49217) 1998 SJ124||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49218) 1998 SQ124||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49219) 1998 SR124||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49220) 1998 SA129||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49221) 1998 SR129||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49222) 1998 SM135||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49223) 1998 SA136||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49224) 1998 SK136||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49225) 1998 SV136||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49226) 1998 SX136||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49227) 1998 SC137||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49228) 1998 SK137||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49229) 1998 SB140||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49230) 1998 SL140||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49231) 1998 ST140||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49232) 1998 SB143||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49233) 1998 SE145||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49234) 1998 SL146||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49235) 1998 SZ146||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49236) 1998 SK151||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49237) 1998 SW153||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49238) 1998 SE157||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49239) 1998 SE164||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49240) 1998 SF164||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49241) 1998 TQ3||||14 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49242) 1998 TD5||||13 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49243) 1998 TE5||||13 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49244) 1998 TG5||||13 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49245) 1998 TS5||||13 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49246) 1998 TF6||||15 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49247) 1998 TL6||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (49248) 1998 TX7||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49249) 1998 TV13||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49250) 1998 TD15||||14 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49251) 1998 TR17||||15 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49252) 1998 TZ18||||14 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49253) 1998 TF21||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49254) 1998 TQ25||||14 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49255) 1998 TJ29||||15 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49256) 1998 TA31||||10 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49257) 1998 TJ31||||10 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49258) 1998 TM32||||11 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49259) 1998 TF33||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49260) 1998 TU33||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49261) 1998 TW33||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49262) 1998 TY34||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49263) 1998 TJ36||||11 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49264) 1998 UC||1998 UC||16 жовтня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49265) 1998 UM3||||20 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (49266) 1998 UW5||||22 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (49267) 1998 UU6||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (49268) 1998 UV7||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49269) 1998 UW7||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49270) 1998 UB9||||17 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49271) 1998 UG15||||20 жовтня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 49272 Брайс Кеньйон (Bryce Canyon)||||27 жовтня 1998||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (49273) 1998 UY18||||27 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49274) 1998 UB20||||28 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49275) 1998 UO20||||28 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49276) 1998 UA21||||29 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49277) 1998 UK22||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49278) 1998 UO22||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49279) 1998 UP22||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49280) 1998 UT22||||28 жовтня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (49281) 1998 UX22||||30 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49282) 1998 UA24||||17 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49283) 1998 UG29||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49284) 1998 US29||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49285) 1998 UT29||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49286) 1998 UC30||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49287) 1998 US31||||22 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49288) 1998 UD33||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49289) 1998 UH40||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49290) 1998 UV41||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49291) 1998 VJ||1998 VJ||8 листопада 1998||Обсерваторія та меморіал Пам'яті астронавтів||Аян Ґріффін
|-
| (49292) 1998 VA1||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49293) 1998 VK1||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49294) 1998 VG2||||10 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (49295) 1998 VJ2||||10 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (49296) 1998 VD3||||10 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (49297) 1998 VY4||||11 листопада 1998||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| (49298) 1998 VS5||||2 листопада 1998||Обсерваторія Фейр-Оукс-Ренч||Джон Маккласкі
|-
| (49299) 1998 VU5||||11 листопада 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (49300) 1998 VZ5||||13 листопада 1998||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ,Ґрем Белл
|}

49200